Hydrobius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leach 1815. Hydrobius ingår i familjen palpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Palpbaggar
Hydrobius